Thomas Morgan kan syfta på bland andra:

* Thomas Morgan (död 1565), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (död 1595), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (död 1603), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (död 1645),  engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (omkring 1589–omkring 1665), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (1664–1700), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (1702–1769), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (1727–1771) engelsk parlamentsledamot
 Thomas Morgan (1546–1606), walesisk konspiratör
 Thomas Morgan (död 1743), walesisk deist
 Thomas Morgan (1769–1851), walesisk militärkaplan
 Sir Thomas Morgan, 1:e baronet (1604–1679), engelsk general
 Sir Thomas Morgan, 3:e baronet (1684–1716), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Charles Morgan (1783–1843), engelsk läkare och författare
 Thomas E. Morgan (1906–1995), amerikansk representanthusledamot
 Thomas H. Morgan (1866–1945), amerikansk genetiker
 Thomas J. Morgan (1847–1912), amerikansk socialistledare
 Thomas R. Morgan (född 1930), amerikansk general